Szotinafalva (Sotina) – volt szlovákiai község, Szenice városrésze
 Hegyszoros (Sotina) – szlovéniai falu Szarvaslak községben.